PAH est un sigle pouvant désigner :
 le  ;
 un parcours acrobatique en hauteur selon la dénomination AFNOR, désigne toute activité sportive de type accrobranche ;
 Pays d'art et d'histoire, un label délivré par le ministère de la Culture et de la Communication ;
 un , HAP en français ;
 le port autonome du Havre.

Pah est un nom pouvant désigner :
 la rivière Pah (borough de Northwest Arctic, Alaska), un affluent de la rivière Kobuk ;
 le personnage de bande dessinée Oumpah-Pah.